Roderick Kedward peut faire référence à :

 Rev Roderick Kedward (1881–1937), homme politique du Parti libéral britannique, MP pour Ashford (1929–1931) ;
 Roderick Kedward (1937), historien britannique, petit-fils de ce dernier.